Windlust kan verwijzen naar verschillende Nederlandse windmolens:
 Windlust (Achthuizen)
 Windlust (Brouwershaven)
 Windlust (Burum)
 Windlust (Goudswaard)
 Windlust (Hoek)
 Windlust (Nieuw-Beijerland)
 Windlust (Nieuwerkerk aan den IJssel)
 Windlust (Nistelrode)
 Windlust (Noordwolde)
 Windlust (Nootdorp)
 Windlust (Overschild)
 Windlust (Radewijk)
 Windlust (Roeven)
 Windlust (Vorstenbosch)
 Windlust (Wassenaar)
 Windlust (Wateringen)
 Windlust (Westmaas)
 Windlust (Wolvega)
 Windlust (Zandeweer)